Ostéopathie peut faire référence à :
 une affection qui atteint et/ou déforme les os ;
 une approche thérapeutique non conventionnelle fondée sur l'idée que des manipulations manuelles du système musculo-squelettique et myofascial permettent de soulager certains troubles fonctionnels.

Homonymie